Miha Rebolj, slovenski hokejist in politik, * 22. september 1977, Jesenice.

Rebolj je bil dolgoletni hokejist kluba HK Acroni Jesenice in član slovenske reprezentance, za katero je nastopil na osmih Svetovnih prvenstvih. 28. novembra 2019 je bil imenovan na mesto generalnega sekretarja Stranke modernega centra.

Pregled športne kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 5
| 4
| 1
| 5
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 3
| 7
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Berounští Medvědi
| 1.liga (CZE)
| 99/00
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sparta Praha
| Extraliga (CZE)
| 99/00
|
| 20
| 2
| 0
| 2
| +7
| 14
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +4
| 2
|-
| HC Pardubice
| Extraliga (CZE)
| 00/01
|
| 42
| 1
| 3
| 4
| +4
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| 1.liga (CZE)
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 4
| 3
| 7
| +12
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| SM-Liiga
| 01/02
|
| 12
| 0
| 1
| 1
| -5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 26
| 3
| 17
| 20
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 14
| 3
| 9
| 12
| +18
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 24
| 13
| 11
| 24
|
| 32
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Chemopetrol Litvínov
| Extraliga (CZE)
| 03/04
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi
| 1.liga (CZE)
| 03/04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Val Pusteria Wolves (Brunico)
| Serie A
| 03/04
|
| 8
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Val Pusteria Wolves (Brunico)
| Serie A Relegation Round
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Val Pusteria Wolves (Brunico)
| Serie A
| 04/05
|
| 36
| 5
| 7
| 12
|
| 12
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +4
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 19
| 5
| 0
| 5
|
| 12
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -1
| 45
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 20
| 9
| 14
| 23
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 56
| 0
| 7
| 7
| -2
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 44
| 1
| 8
| 9
| -4
| 46
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 52
| 2
| 3
| 5
| -19
| 42
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 48
| 2
| 4
| 6
| 
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 516
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 167
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 603
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 89
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Berounští Medvědi
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti HC Slovan Ústečtí Lvi
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HC Val Pusteria Wolves
Jeseniški športniki
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih